Гео́ргий Бори́сович Фукс  — украинский советский инженер-мостостроитель, кандидат технических наук, профессор, лауреат премии Совета Министров СССР, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный строитель УССР (1991).

Биография 
Георгий Борисович Фукс родился 15 декабря  1927 года в Киеве в семье преподавателя Института народного образования Бориса Григорьевича Фукса и его жены врача Екатерины Михайловны Фукс.
 Окончил Киевский инженерно-строительный институт в 1949 году.
 С 1951 года работал в Киевском филиале Государственного института разведки и проектирования автомобильных дорог «Укрдорпроект».
 В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Разработка, исследование и внедрение новых прогрессивных конструкций автодорожных и городских мостов больших пролётов» (на примере балочных комбинированных систем).
 Преподавал в Киевском инженерно-строительном институте (КИСИ).
 В 1991 году удостоен почётного звания «Заслуженный строитель Украины».
 Умер 10 марта 2008 года в Киеве.

Семья

Вклад 
Автор 40 публикаций и 16 авторских изобретений в области мостостроения, главный инженер проектов сооружения мостов, в том числе через реку Неман в городе Гродно (Белоруссия), Даугаву в городе Рига (Латвия), арочно-консольного моста Метро, Северного моста, Южного и Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве, строительство которого начато в 1993 году, но так и не завершено. Георгий Борисович Фукс разработал гибкую технологию строительства автодорожных и городских большепролётных мостов.

Награды 
За проектирование и сооружение моста Метро и Северного мостового перехода через Днепр Георгий Борисович Фукс удостоен премии Совета Министров СССР, а за мост через Даугаву в Риге и за внедрение в практику современных универсальных конструкций при строительстве Южного мостового перехода через Днепр — Государственной премии Союза ССР. Заслуженный строитель УССР (9 августа 1991).

Мосты Фукса 
 Новый мост через реку Неман — мост по улице Поповича через реку Неман, Гродно, Белоруссия — 1971 год;
 Мост Метро — метромост через реку Днепр, Киев — 5 ноября 1965 года;
Северный мостовой переход — автодорожный мост через реку Днепр, Киев — 3 декабря 1976 года;
 Вантовый мост (Рига) — мост через реку Даугава, Рига, Латвия — июль 1981 года;
 Южный мостовой переход — метромост через реку Днепр, Киев — 25 декабря 1990 года;
Подольский мостовой переход — строящийся с 1993 года метромост через реку Днепр, Киев.

Примечания

См. также 

 Вантовый мост (Рига)
 Мост Метро
Северный мостовой переход
 Южный мостовой переход
Подолький мостовой переход

Заслуженные строители Украины
Похороненные на Байковом кладбище
Кандидаты технических наук
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры
Строители мостов